Barrows se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Walter Bradford Barrows
 William M. Barrows